Ненела има више значења:

 Ненела (Кантамајек), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ненела (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ненела (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику